Осова (, транслит: Asava) — деревня в Вороновском районе Гродненской области. Входит в состав Погородненского сельсовета.

В 1940—1963 годах — центр Осовского сельсовета .

Достопримечательности 

 Костёл Святого Юрия ( 1910 г) — Историко-кул ьтурная ценность Беларуси, код 413Г000688
 Плебания

Известные люди 

 Галина Александровна Булыка (р. 1960 ) — белорусская писательница и переводчик.

Примечания

Ссылки 

 radzima.org
Населённые пункты Вороновского района